Факультет прикладної математики та комп'ютерних технологій, ФПМКТ - організаційний, навчально-науковий структурний підрозділ Хмельницького національного університету.

Історія створення 
Вимоги часу, активний розвиток інформаційних технологій як самостійної індустрії, спонукали створення в університеті освітнього напряму підготовки інженерів-математиків, програмістів, спеціалістів з комп’ютерного дизайну, Інтернет-дизайну, спеціалістів з інформаційних технологій проектування в різних галузях економічної діяльності: машинобудування, легкої промисловості, економіки, банківської сфери тощо. Це викликало необхідність створення у грудні 2003 року факультету прикладної математики та комп’ютерних технологій. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за чотирма напрямами: 
 Прикладна математика
 Інформатика
 Комп'ютерні науки
 Інженерія програмного забезпечення
Студенти факультету навчаються у семи дисплейних класах, які оснащені сучасними персональними комп’ютерами та підключені до мережі Інтернет, мультимедійних лекційних аудиторіях. Локальна комп'ютерна мережа, яка створена на базі сучасного обладнання, об’єднує всі комп’ютерні аудиторії і забезпечує вихід в мережу Інтернет. В аудиторіях реалізовано Wi-Fi підключення персональних комп’ютерів студентів до мережі. Комп’ютерні аудиторії забезпечують проведення лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. При необхідності використовуються комп’ютерні класи інформаційно-комп’ютерного центру університету. Студенти, які проживають у гуртожитку, працюють у спеціально обладнаних аудиторіях для самостійної роботи.  На факультеті створено електронну бібліотеку спеціальної сучасної літератури з інформаційних технологій та прикладної математики, яка налічує більше 14 тисяч джерел.

Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи. Результати студентських наукових досліджень опубліковані у збірниках студентських наукових конференцій різного рівня від університетських до всеукраїнських та міжнародних.

Серед доробок студентів факультету перемоги на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах з програмування та САПР і комп’ютерного моделювання, ярмарках програмних продуктів та Вебдизайнерів.

Керівництво факультету факультету
Декан факультету: кандидат технічних наук, доцент Ковальчук Сергій Станіславович.

Структура факультету

Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики 
Зав. кафедри: д-р біол. наук., проф. Чернишенко Сергій Вікторович

Адреса: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 14, ТБЛ
Викладацький склад кафедри

Професори: Пелещишин А.М., Радченко В.М., Савула Я.Г.

Доценти: Бедратюк Л.П., Григорук С.С., Грипинська Н.В., Горбатюк К.В., Драч І.В., Кисіль Т.М., Кучерук О.Я., Праворська Н.І., Романюк В.В.

Викладачі: Атаманюк А.В., Самігулін І.В., Ярмолюк Р.С., Яровий А.В.

Напрямки дослідження кафедри:
Дослідження в галузях: теорії звичайних диференціальних рівнянь; застосувань чисельних методів; педагогічних наук; математичного моделювання та системного аналізу застосувань методів оптимізації

Кафедра інформаційних технологій проектування 
Зав. кафедри: д-р техн. наук, проф. Сорокатий Руслан Володимирович

Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 3-401а, 3-404а
Викладацький склад кафедри

Професори: Кривий С.Л.

Доценти: Бармак О.В., Ковальчук С.С., Манзюк Е.А., Міхалевський В.Ц., Пасічник О.А., Петровський С.С., Свірневський М.С.

Викладачі Багрій Р.О., Борячок Р.О., Лищук О.А., Лясковський І.О., Мазурець О.В., Скрипник Т.К.

Напрямки дослідження кафедри:
Теоретичні аспекти дослідження властивостей програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем. Розробка та чисельна реалізація математичних моделей систем автоматизованого проектування та обробки інформації в галузях машинобудування. Вдосконалення систем обробки інформації в базах даних та знань

Кафедра інженерії програмного забезпечення 
Зав. кафедри: д.ф-м.н., доц. Бедратюк Л.П.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 1-203,1-204
Викладацький склад кафедри

Доценти Бедратюк Л.П., Бурлаков А.А., Длугунович Н.А., Радельчук Г.І., Форкун Ю.В.

Викладачі Бедратюк Г.І., Кравчук О.А., Яшина О.М., Гурман І.В., Омельчук С.С.

Напрямки дослідження кафедри:
Методи і засоби колаборативного документування інформаційних систем та процесів на інфраструктурі мережі Інтернет, розробка методів та алгоритмів автоматизованих інформаційно-пошукових систем роботи з технічною інформацією, математичне та комп'ютерне моделювання, теорія оптимізації, теорія диференціальних, інтегро-диференціальних та інтегральних рівнянь, психолого-педагогічні аспекти розвитку вищої освіти, менеджмент ІТ-проектів, формування інформаційної інфраструктури підприємства.

Кафедра вищої математики та комп'ютерних застосувань 
Зав. кафедри: д-р мат. наук, проф. Рудницький Вадим Броніславович

Адреса: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 3-316, 3-316а
Викладацький склад кафедри

Доценти: Бедратюк Л.П., Діхтярук М.М., Лесюк І.І., Марчук Р.А., Міхалевська Г.І., Рамський А.О., Самарук Н.М., Стопень Г.Я., Трасковецька Л.М.

Викладачі: Войтков В.Г., Герасимчук Л.О., Зварич А.М., Криворучко Н.І., Курінєнко О.В., Максимчук Д.М., Лисова Л.О., Луньо Н.Б., Марчук А.Р., Марчук Л.Д., Мороз В.В., Поплавська О.А., Судик Л.І., Троян Г.Ф., Ярецька Н.О., Ярош О.М.

Напрямки дослідження кафедри:
Дослідження в галузі механіки деформованого твердого тіла, контактних задач трибології, теорії звичайних диференціальних рівнянь, теорії груп та інтегральних перетворень. Нові інформаційні технології та засоби навчання.

Джерела і посилання 
  Офіційна вебсторінка університету 
 Офіційна вебсторінка кафедри ПМ та СІ

Університети Хмельницького
Хмельницький національний університет
Факультети за алфавітом